Герда — женское имя, фамилия.

Имя 
 Герда — скандинавское имя, означающее «защитница».
 Герда (также Герд, Гёрд) — великанша, персонаж скандинавской мифологии. 
 Герда — персонаж сказки Андерсена «Снежная королева».

Носители фамилии 
 Герда, Душан (род. 1951) — чехословацкий футболист (словак по происхождению).
 Герда, Йозеф (1910—1985) — чехословацкий борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр
 Герда, Стив (род. 1982) — швейцарский конник.

Другое 
 (122) Герда — астероид.
«Герда» — предстоящий российский фильм режиссёра Натальи Кудряшовой.

См. также 
 Герда Штайнер и Йорг Ленцлингер
 Герд

Примечания